Карсон-Кирнеевская волость — казахская волость в Каркаралинском внешнем округе Области сибирских киргизов.

История 
Образован в Каркаралинском внешнем округе в 13 июня 1824. В 1869 году разделен на Кирнеевскую и Карсонскую волости.

Восстание 
В этой волости жил и сохранял непокорность до 1845 года Агыбай батыр. Потом получил прощение и доживал свои дни в этой волости. Волость зимой 1832-1833 гг. из Акмолинского округа откочевала к Касыму султану.

Глава 

 Первый глава — султан Худайменды Газин с 14 июля 1824 года по 1837 год. Был снят по предписанию начальника Омской области, с этой должности за «стеснительные противные закону и несоответственные должности волостного управителя действия».
 ?
 Бегалы Жаутыков ~1850~ 1851
 Есберген Садырбаев 1844-1859?
 Кара Байтиков 1844-1851
 Нурлан Байсеитов (19.01.1851-10.03.1855)
 Данияр Баубеков 1855
 Ак Жанысбаев 1855-1859
 Копбай Есетов 16.04.1859~1861(уволен 1855, восстановлен в 1957 )

Бий и старшины 
Лицами пользовавним званием Биев до 1854 года и в настоящее время пользуются таковыми.
Бий:
 Базар Биргенов
 Есберген Садырбаев
 Кокпай Есятев
 Аккошкар Агиделов
 Кара Байтыков
 Акдас Джаманкулов
 Бектас Джапыбеков
 Маджик Джылкыбаев
 Бейсен Калджаков
 Худайберген Батыков
 Бек-Арслан Джабагин
 Базильбек Джурков

Старшины:
 Карпыкбай Садырбеков
 Джидебай Байгелов
 Ак Джаныспаев

Скот 
По переписи 1855-1858 гг волость была на первом месте по количеству овец на душу населения (32,94 овец/чел), и на втором месте по количеству лошадей на душу населения (5,66 лошадь/чел) в Каркаралинском внешнем округе.

Население 
Население составляет подроды Керней и Карсон рода Каракесек племени Аргын.

Генеалогия  
Аргын - Каракесек - Бошан - Бораншы:
 Тілеберді
 Керней
 Дау
 Шаң
 Қуандық
 Сүйіндік
 Балапан
 Самырза
Сұрауберді
 Кәрсөн

Территория 
Территория находилась на юге Каркаралинского уезда на юге современного Шетского района.

Административное деление 
Делилась на 18 административных аулов, 1081 кибиток, 7568 человек.

Примечания

Ссылки 
 Познанский, Малышева, М.П., В.С. Из истории колонизации "Степного Киргизского края" (1762 - февраль 1917 г.)
 http://catalog.karlib.kz/irbis64r_01/Kraeved/Batyrlar/Agybay_batyr/tarikhi_sabaktastyk.pdf

Волости Семипалатинской области
История административно-территориального деления Казахстана